Glinica est un toponyme qui peut désigner :

la Glinica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Glina ;
 Glinica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Glinica, localité du powiat de Głogów.
 Glinica, village du powiat de Wrocław.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Glinica, un village du powiat de Miechów. 

dans la voïvodie de Silésie :
 Glicina, village.